Puntarenas – miasto w Kostaryce
 Puntarenas – prowincja Kostaryki